Nola (sastav), hrvatski rock sastav
Nola (grad u Italiji), grad u regiji Kampanija, u Italiji
Nola, Srednjoafrička Republika, grad u Srednjoafričkoj Republici
NOLA (album), album heavy metal sastava Down

kao prezime
 Barbara Nola, hrvatska glumica
 Lukas Nola, hrvatski redatelj
 Marijana Nola, hrvatska scenaristica